Чёрная — река в России, протекает по территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии. Длина реки — 38 км, площадь водосборного бассейна — 185 км².

Чёрная берёт начало из Верхнего Чёрного озера на высоте 151,2 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в восточно-северо-восточном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет 18 малых притоков суммарной длиной 24 км.

Впадает на высоте 68,0 м над уровнем моря в озеро Новое, через которое течёт река Кереть, впадающая в Белое море.

К бассейну Чёрной относятся озёра:
 Пурнозеро
 Глубокое
 Шаниярви.

Населённые пункты на Чёрной отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000712102000001776.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Нового
Реки Лоухского района